Ison ou ISON peut désigner :
 l’ison, une note de bourdon utilisée dans le chant byzantin,
 l’, un projet de suivi des débris spatiaux,
 plusieurs comètes, dont :
 C/2012 S1 (ISON)
 P/ (ISON-Cameron)
 une planète de l'Univers étendu de Star Wars

Voir aussi I-son.